Схиепископ, схиархиепископ, схимитрополит — архиерей Православной церкви в Великую схиму.

Отличается от епископа, митрополита, архиепископа тем что носит в повседневной жизни вместо рясы и подрясника специальное облачение.

Во всем остальном идентичен обычному епископу, митрополиту, архиепископу.

В РПЦ схиепископы, схимитрополиты, схиархиепископы являются очень большой редкостью.

Клирики